Miejscowości w USA:
 Vivian – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Caddo
 Vivian – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman
 Vivian – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie McDowell
Gminy w USA:
 Vivian (ang. Vivian Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Waseca
 Vivian (ang. Vivian Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
 Vivian (ang. Vivian Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman